Појам „Кошер” може се односити на:

 Кошер храну — начин исхране у складу са строгим јеврејским прописима о припреми намирница и хране
 Кошер (насеље) — насеље и општина у северној Француској, у региону Доња Нормандија